Jędrzychów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Jędrzychów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Jędrzychów, un village de la voïvodie d'Opole